Stanisław Kędziora (1894–1920) – żołnierz armii niemieckiej, powstaniec wielkopolski, podoficer Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Stanisław Kędziora (1934–2017) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy warszawski, biskup pomocniczy warszawsko-praski